Die Communauté de communes du Pays de Saverne ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Bas-Rhin in der Region Grand Est. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 35 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saverne.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes de la Région de Saverne und
 Communauté de communes du Pays de Marmoutier-Sommerau.

Der ursprünglich als Communauté de communes de Saverne-Marmoutier-Sommerau gegründete Verband änderte mit Wirksamkeit vom 1. Januar 2018 seinen Namen auf die aktuelle Bezeichnung.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays de Saverne
Gegründet 2017